Турсуново Брдо може бити:

 Турсуново Брдо (Угљевик), насељено мјесто у општини Угљевик, Република Српска, БиХ
 Турсуново Брдо (Теочак), насељено мјесто у општини Теочак, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ